Vianense – abitanti di Manoel Viana
Vianense – abitanti di Viana (Espírito Santo)
Vianense – abitanti di Viana (Maranhão)